Mužská dvouhra Australian Open 2010 probíhala ve druhé polovině ledna 2010. Do melbournském grandslamu nastoupilo sto dvacet osm hráčů. Sedmnáct z nich vzešlo z kvalifikace, z toho šestnáct řádně po výhrách ve třech kvalifikačních kolech a Turek Marsel İlhan jako šťastný poražený. Obhájcem titulu byla španělská světová dvojka Rafael Nadal, která po ztrátě úvodních dvou sad a tří gamů ve třetí, během čtvrtfinále proti Andymu Murraymu, utkání skrečovala pro poranění kolene.

Nejvýše nasazený Švýcar Roger Federer prošel přes desátého hráče světa Jo-Wilfrieda Tsongu do svého 23. grandslamové semifinále v řadě, což znamenalo rekordní zápis do historických statistik. Posedmé za sebou postoupil do této fáze na Australian Open, čímž překonal Ivana Lendla. V boji o titul jej vyzval pátý nasazený Skot Andy Murray, jenž neuhrál ani jeden set. Basilejský rodák tak vybojoval rekordní šestnáctý Grand Slam kariéry a čtvrtý z Melbourne Parku. Tím se připojil k Andremu Agassimu, když v otevřené éře žádný jiný tenista do té doby nevyhrál Australian Open vícekrát.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

3. sekce

4. sekce

Dolní polovina

5. sekce

6. sekce

7. sekce

8. sekce

Reference

Externí odkazy 

Australian Open 2010